Ryan Martindale (né le  à Oshawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2011-2012. Il évolue avec le Rampage de San Antonio dans la Ligue américaine de hockey. Le , il est échangé aux Panthers de la Floride par les Oilers d'Edmonton avec Derek Nesbitt en retour de Jack Combs et de Steve Pinizzotto.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || 67 d'Ottawa || LHO ||64 ||9 ||8 ||17 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 || 67 d'Ottawa || LHO ||53 ||23 ||24 ||47 ||14 ||7 ||2 ||1 ||3 ||7
|-
|2009-2010 || 67 d'Ottawa || LHO ||61 ||19 ||41 ||60 ||37 ||12 ||4 ||5 ||9 ||6
|-
|2010-2011 || 67 d'Ottawa || LHO ||65 ||34 ||49 ||83 ||28 ||4 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH ||16 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Thunder de Stockton || ECHL ||34 ||6 ||9 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH ||41 ||6 ||8 ||14 ||10 ||2 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
|2012-2013 || Thunder de Stockton || LAH ||5 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2013-2014 || Barons d'Oklahoma City || LAH ||22 ||3 ||7 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Rampage de San Antonio || LAH ||37||5 ||9 ||14 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Rampage de San Antonio || LAH || 45  ||  8|| 5|| 13|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Crunch de Syracuse || LAH || 19 || 8 || 6 || 14 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Crunch de Syracuse || LAH || 22 || 4|| 7|| 11|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Everblades de la Floride || LAH ||25 ||7 ||12 ||19 ||10 ||6 ||3 ||3 ||6 ||2
|-
|2016-2017 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen ||42 ||20 ||25 ||45 ||28 ||14 ||4 ||10 ||14 ||12
|-
|2017-2018 || MsHK Žilina || Extraliga Slovaque ||17 ||2 ||7 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Sheffield Steelers || EIHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1991
Naissance à Oshawa
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du MsHK Žilina
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur du Crunch de Syracuse
Attaquant de hockey sur glace